Marco Zanotti kan verwijzen naar twee Italiaanse wielrenners:
 Marco Zanotti (1974)
 Marco Zanotti (1988)